Chulda – postać biblijna
 Chulda – dawna wioska w Mandacie Palestyny
 Chulda – kibuc w Izraelu.